Beachwood ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Beachwood (Delaware), im Sussex County
 Beachwood (Louisiana), im West Feliciana Parish
 Beachwood (Maryland), im Baltimore County
 Beachwood (Massachusetts), im Berkshire County
 Beachwood (New Jersey), im Ocean County
 Beachwood (Ohio), im Cuyahoga County
 Beachwood Forest, im Anne Arundel County, Maryland
 Beachwood Glen, im Kent County, Maryland
 Beachwood Grove, im Anne Arundel County, Maryland
 Beachwood Lake Estates, im Athens County, Ohio

Sonstiges:
 Beachwood Branch, Fließgewässer im Anne Arundel County, Maryland

Siehe auch:
 Beechwood